Brokenhearted – singolo di Brandy del 1995, dall'album Brandy
 Brokenhearted – singolo dei Karmin del 2012, dall'album Hello